Freedom () может означать:

Корабли 
 USS Freedom (LCS-1)
 Freedom Ship (:en:Freedom Ship)
 Freedom-class cruise ship (:en:Freedom-class cruise ship)
 Freedom (IX-43) (:en:Freedom (IX-43))
 USS Freedom (ID-3024) (:en:USS Freedom (ID-3024))

Аниме 
 Freedom Project (:en:Freedom Project)

Музыка 
 Freedom — психоделическая рок-группа
 Freedom Records — джазовый лейбл

Альбомы 
 Freedom — альбом Эйкона
 Freedom — альбом Ребекки Фергюсон
 Freedom — альбом Refused
 Freedom — альбом Нила Янга
 Freedom — альбом Santana
 Freedom — альбом Шины Истон

Песни 
 «Freedom» — песня DJ BoBo.
 «Freedom» — песня London Boys
 «Freedom» — песня Rage Against the Machine
 «Freedom» — песня Sugababes
 «Freedom» — песня Wham!
 «Freedom» — песня Джими Хендрикса
 «Freedom» — песня Ники Минаж
 «Freedom» — песня Пола Маккартни
 «Freedom» — песня Соланжа Ноулза
 «Freedom» — песня Фаррелла Уильямса
 «Freedom» — песня Элиса Купера
 «Freedom» — песня Дана Балана

СМИ 
 Freedom — саентологический журнал
 Freedom — анархистская газета
 Freedom Press — британское издательство, специализирующееся на анархистской литературе
 FREEДОМ — украинский русскоязычный государственный телеканал

Организации 
 Freedom Airlines — американская авиакомпания
 Freedom Group — американский оружейный холдинг
 Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне

См. также 
 Фридом
 Свобода (значения)
 Все страницы, начинающиеся на «Freedom»